Ragebol (gereedschap), schoonmaakgereedschap
 Ragebol (strip), stripreeks